

Letteratura
La ragazza delle oche (Die Gänsemagd) – racconto dei Fratelli Grimm del 1815
The Goose Girl – romanzo di Harold McGrath del 1909

Cinema
The Goose Girl – cortometraggio muto statunitense del 1911 
The Goose Girl – film muto statunitense del 1915 diretto da Frederick A. Thomson
The Goose Girl – cortometraggio muto statunitense del 1927